Franciaország
Saignes, település Cantal megyében
Saignes, település Lot megyében